Do fazy pucharowej Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2020 awansowały drużyny, które zajęły dwa pierwsze miejsca w każdej grupie oraz cztery najlepsze zespoły z trzecich miejsc. Od tej fazy gra toczyła się systemem pucharowym (przegrany odpadał). W przypadku remisu została rozegrana dogrywka, gdy i ona nie wyłoniła zwycięzcy, nastąpiła seria rzutów karnych.

Drabinka

1/8 finału 
Mecze tej rundy rozgrywane były na Johan Cruyff ArenA w Amsterdamie, Stadionie Wembley w Londynie, Puskás Aréna w Budapeszcie, Estadio La Cartuja w Sewilli, Parken w Kopenhadze, Arenie Narodowej w Bukareszcie oraz na Hampden Park w Glasgow.

Walia – Dania 

 Piłkarz meczu:
  Kasper Dolberg

Włochy – Austria 

 Piłkarz meczu:
  Leonardo Spinazzola

Holandia – Czechy 

 Piłkarz meczu:
  Tomáš Holeš

Belgia – Portugalia 

 Piłkarz meczu:
  Thorgan Hazard

Chorwacja – Hiszpania 

 Piłkarz meczu:
  Sergio Busquets

Francja – Szwajcaria 

 Piłkarz meczu:
  Granit Xhaka

Anglia – Niemcy 

 Piłkarz meczu:
  Harry Maguire

Szwecja – Ukraina 

 Piłkarz meczu:
  Ołeksandr Zinczenko

Ćwierćfinały 
Mecze tej rundy rozgrywane były na Stadionie Kriestowskij w Petersburgu, Allianz Arena w Monachium, Stadionie Olimpijskim w Baku oraz na Stadio Olimpico w Rzymie.

Szwajcaria – Hiszpania 

 Piłkarz meczu:
  Unai Simón

Belgia – Włochy 

 Piłkarz meczu:
  Lorenzo Insigne

Czechy – Dania 

 Piłkarz meczu:
  Thomas Delaney

Ukraina – Anglia 

 Piłkarz meczu:
  Harry Kane

Półfinały 
Mecze tej rundy rozgrywane były na Stadionie Wembley w Londynie.

Włochy – Hiszpania 

 Piłkarz meczu:
  Federico Chiesa

Anglia – Dania 

 Piłkarz meczu:
  Harry Kane

Finał

Przypisy 

Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2020